Públic o espectador, gent que assisteix a un esdeveniment
 Administració pública, organització que posa en pràctica les decisions preses per un govern 
 Biblioteca pública, centre on es presten documents, eminentment llibres
 Corporació pública, societat mercantil en la qual el capital és dividit en accions i integrat per les aportacions dels socis, els quals no respondran personalment dels deutes 
 Domini públic, béns destinats a l'ús públic
 Dret públic conjunt de branques del dret caracteritzades pel fet que hi intervé l'estat com a ens dotat d'imperium
 Educació pública, ensenyament que s'imparteix en centres mantinguts per fons públics 
 Empresa pública, empresa que és propietat de l'estat 
 Esfera pública, àrea de la vida social on les persones es reuneixen, discuteixen i identifiquen problemes socials, i a través d'aquella discussió influencien l'acció política
 Obra pública, treball de construcció promogut per una administració pública 
 Opinió pública, conjunt de creences, discursos i percepcions del poble d'un indret determinat sobre un assumpte 
 Sector públic quan parlem del poder econòmic i institucional d'un estat
 Servei públic, reconducció d'un sector d'activitats socioeconòmiques a l'òrbita del poder públic o sector públic
 Públic, mitjà digital en català amb seu a Barcelona